Gregor Režek, slovenski hokejist; * 13. april 1991, Ljubljana.

Režek je produkt Olimpijine hokejske šole in je napredoval skozi vse njene mladinske selekcije. Po dveh sezonah v slovenski mladinski ligi je zaigral v Slovenski članski ligi z moštvom HS HS Olimpija. Sčasoma je dobival vse več priložnosti tudi v klubu HDD Tilia Olimpija, s katerim je v sezonah 2011/12 in 2012/13 osvojil zaporedna naslova slovenskega državnega prvaka. Pred sezono 2013/14 je prestopil v HK Slavija, ki nastopa v ligi INL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 2008 in Svetovnem prvenstvu U18 D2 2009.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 23
| 17
| 8
| 25
|
| 28
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21 
| 1 
| 2 
| 3 
| 
| 8 
|
| 1 
| 0 
| 0 
| 0 
| 
| 0 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -5
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|   
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 28
| 26
| 15
| 41
|
| 12
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 10
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 34
| 7
| 6
| 13
|
| 20
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 3
| 5
| 8
| +7
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=3|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 18
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 17
| 20
| 14
| 34
|
| 18
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 15
| 17
| 32
|
| 26
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 26
| 9
| 11
| 20
|
| 20
|
| 9
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki